Kargowa peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 dans la powiat de Zielona Góra
 Gmina de Kargowa, une gmina urbaine-rurale.
 Kargowa, une ville, chef lieu de la gmina.